

Patronymes 
Balabanov (masculin ; ) ou Balabanova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
Alekseï Balabanov (1959-2013), réalisateur russe
Angelica Balabanova (1878-1965), femme politique italienne d'origine ukrainienne
Kostyantyn Balabanov (1982-), footballeur ukrainien

Patronyme russe